226-й окремий батальйон територіальної оборони 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони (226 ОБ ТрО 127 ОБр СТрО) — кадроване формування Сил територіальної оборони Збройних сил України у місті Харкові.

Формування батальйону 
Після озброєного російського вторгнення на суверенну територію  України 24 лютого 2022 року, було прийняте рішення про створення  на базі Слобідського козацтва 226 батальйону територіальної оборони міста Харкова у складі 127 окремої бригади територіальної оборони (Україна) 8 березня 2022 року.

Діяльність 226 батальйону сил ТРО 
Батальйон приймав участь у обороні м.Харкова , звільненні Старого Салтова, Тернової, Питомника (Харківський район), Дементіївки та Малих Проходів. На даний час батальйон виконує завдання з охорони державного кордону у  Харківській області.

Військові формування, засновані 2022
Військові формування у Харкові
Батальйони територіальної оборони України